Pěnkavčí vrch má více významů:

 Pěnkavčí vrch (Krkonoše) (1105 m) – hora ve východních Krkonoších, ležící 5 km JV od Sněžky
 Pěnkavčí vrch (Lužické hory) (792 m) – hora v Lužických horách, nejvyšší bod okresu Děčín